Die Saison 1990/91 der Perwaja Liga, der zweithöchsten sowjetischen Spielklasse, wurde in zwei Zonen mit jeweils zehn Mannschaften ausgetragen. Meister der Liga wurde Lada Toljatti, der zusammen mit dem HK Awangard Omsk den Aufstieg in die Wysschaja Liga schaffte. In die Wtoraja Liga stieg der SKA Metallurg Serow ab.

Modus 
Die Mannschaften traten in Vorrunde vier Mal innerhalb der Zonen gegeneinander an. 

Je fünf bestplatzierten Teams spielten in der Aufstiegsrunde gegen fünf schlechtesten Klubs (Plätze elf bis fünfzehn) aus der Eliteklasse. Die sechs bestplatzierte Mannschaften stiegen in die höchste Spielklasse auf.

Die Plätze sechs bis zehn haben eine Platzierungsrunde ausgetragen, dabei mussten die zwei schlechtesten Mannschaften in die Wtoraja Liga absteigen und wurden in der nächsten Saison durch die Gewinner der Wtoraja Liga Diselist Pensa und Stroitel Temirtau ersetzt.

Vorrunde

Westzone

Ostzone

Aufstiegsrunde

Platzierungsrunde

Weblinks 
 Endtabelle (russ.)

1990
Eishockeysaison 1990/91